Музалёва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Музалёва, Ирина Павловна (род. 1979) — российская фолк-певица; дочь Лидии Музалёвой.
 Музалёва, Лидия Михайловна (род. 1956) — советская и российская фолк-певица.
 Музалёва, Ольга Эдуардовна (род. 1969) — российский кинорежиссёр, сценарист, актриса.